Рівіс — американське та угорське прізвища.

Походження 

Прізвище Рівіс походить з роду Рівіс..

Відомі носії 

 Бруно Рівес (1596—1677) — англійський королівський церковний діяч.
 Вільям Рівес (1570—1648) — англійський адвокат.
 Джордж Рівес — англійський академік.
 Елізабет Рівес (1750—1797) — ірландський автор.
 Лавінія Рівес (1797—1871) — британський позивач.
 Рівіс Михайло Михайлович ( 1970 р.) — український політик. Колишній заступник голови Закарпатської ОДА, нині — голова Закарпатської обласної ради.
 Річард Рівес (1643—1693) — ірландський суддя.
 Стів Рівіс (1962—2017) —  американський актор індіанського походження, найбільше відомий за роль Шепа Праудфута в оскароносному фільмі Фарго.
 Уейлон Рендольф Рейвіс ( 1978 р.) — американський вокаліст, автор текстів пісень.
 Томас Рівес (1583—1652) — англійський юрист, фахівець з церковного і морського права.

Примітки